Barsebäck kan syfta på:

 Barsebäcks socken – en socken i Skåne
 Barsebäcks landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Malmöhus län 1863–1951
 Barsebäcks församling – en tidigare församling i Lunds stift –2002
 Barsebäcks kyrka – en kyrkobyggnad i Löddebygdens församling
 Barsebäck – en tätort i Kävlinge kommun
 Barsebäcks distrikt – ett distrikt i Kävlinge kommun och Skåne län 2016–
 Barsebäcks kärnkraftverk – ett nedlagt kärnkraftverk utanför Barsebäck i Kävlinge kommun
 Barsebäck Kraft –  ett svenskt privat bolag som förvaltar den nedlagda kärnkraftsanläggningen Barsebäcksverket
 Barsebäcks slott – ett slott i Barsebäcks socken